Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх 2008 проходили на протяжении всех Игр с 9 по 24 августа во Дворце спорта «Пролетарий». Было разыграно 11 комплектов наград. Приняли участие 283 спортсмена из 77 стран. 

Главной сенсацией турнира стало то, что впервые за долгое время кубинские боксёры остались без золотых наград на Олимпийских играх (в 2000 году в Сиднее кубинцы выиграли 4 золота, в 2004 году в Афинах — 5). В 11 весовых категориях кубинцы выиграли 4 серебра и 4 бронзы, по общему количеству наград существенно опередив любую другую страну: никто не выиграл больше 4 наград. В общем зачёте успешнее всего выступили китайцы и россияне — только им удалось выиграть по 2 золота, ещё 7 стран выиграли по одной медали высшего достоинства.

20-летний украинец Василий Ломаченко, выигравший золото в весовой категории до 57 кг, получил Кубок Вэла Баркера как лучший боксер турнира.

30-летний Брюно Жюли выиграв бронзу в категории до 54 кг, принёс Маврикию первую в истории олимпийскую медаль во всех видах спорта. В категории до 75 кг Виджендер Сингх, завоевав бронзу, принёс Индии первую в истории олимпийскую медаль в боксе.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Квалификация 
Каждый национальный комитет мог предоставить не более одного спортсмена в каждой весовой категории в соответствии с количеством лицензий, завоеванных на международных соревнованиях, таких как чемпионаты мира и континентальные чемпионаты.

Всего квоты распределены следующим образом:

Также два места были добавлены Трёхсторонней комиссией, поэтому в итоге участвовали 286 спортсменов.

Календарь

Судьи 

  Франсиско Аллоса Роса
  Энрико Апа
  Йохан Барнард
  Баясгалан Сандаг
  Джеймс Беклс
  Хассен Бугальми
  Ван Цзюэ
  Ван Цзябо
  Петер Дорко
  Анатолий Кайгородов
  Николай Каракулов
  Армандо Карбонель
  Хосе Кастро
  Берикбол Касымханов
  Георгиос Каурис
  Ким Джэ Бон
  Пьер Кьяссон
  Жан-Робер Лейн
  Ли Циншэн
  Джеймс Макнелли
  Шадрак Монетхи
  Майкл Морока
  Бенни Несман
  Сергей Паршин
  Марек Подсядло
  Хуан Понсе
  Уэйн Джон Роуз
  Роберто Фернандес Сервиде
  Артит Сомчай
  Евгений Судаков
  Зураб Тибуа
  Уильям Филлипс
  Рохелио Форталеза
  Мохамад Цр

Примечания

Ссылки 
 Бокс на официальном сайте Игр   
 Официальный олимпийский отчёт 

2008 год в боксе